Affoltern kan syfta på följande:
 Affoltern am Albis – stad i kantonen Zürich, Schweiz
 Affoltern im Emmental – kommun i kantonen Bern, Schweiz
 Bezirk Affoltern – distrikt i kantonen Zürich, Schweiz